Pterygiopsis — рід грибів родини Lichinaceae. Назва вперше опублікована 1890 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Pterygiopsis відносять 19 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Vainio, E.A. 1890. Étude sur la classification naturelle et la morphologie des Lichens du Brésil. Pars prima. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica. 7(1):1–247 — P. 238

Роди грибів